Telephone kan syfta på:

Téléphone - ett franskt rockband
Telephone (sång) - en låt av Lady Gaga